Bei den World Games 2022 in Birmingham, Alabama, fanden vom 13. bis 17. Juli im Squash zwei Wettbewerbe statt. Austragungsort war die University of Alabama at Birmingham.

Sieger der letzten World Games waren Simon Rösner und Camille Serme. Während Serme zwischenzeitlich ihre Karriere gänzlich beendet hat, nahm Rösner erneut teil, obwohl auch dieser bereits von der PSA World Tour zurückgetreten war.

Insgesamt 58 Athleten aus 25 Ländern nahmen an den Wettbewerben teil, davon 28 in der Herren- und 30 in der Damenkonkurrenz. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. In den ersten drei Runden wurden die Partien im „Best of three“-Format ausgetragen, ab dem Halbfinale wurden die Partie über die volle Distanz im „Best of five“ durchgeführt.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Herren

Setzung

Hauptrunde

Damen

Setzung

Hauptrunde

Weblinks 
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Squash
2022
Squashturnier 2022
Squashturnier in den Vereinigten Staaten